Sesay ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Sesay (Fußballspieler, 1987) (* 1987), sierra-leonischer Fußballspieler
 Abdul Sesay (Fußballspieler, 1991) (* 1991), sierra-leonischer Fußballspieler
 Abdul Rahman Sesay (* 1991), sierra-leonischer Fußballspieler
 Abdulai Sesay, sierra-leonischer Fußballspieler
 Abu Sesay (* 1989), sierra-leonischer Fußballspieler
 Alie Sesay (* 1993), sierra-leonischer Fußballspieler
 Alimamy Sesay (* 1987), sierra-leonischer Fußballspieler
 Ansu Sesay (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Benjamin Sesay (* 1981), sierra-leonischer Fußballspieler
 Brima Sesay (1981–2009), sierra-leonischer Fußballspieler
 Habib Sesay, sierra-leonischer Fußballtorhüter
 Hassan Sesay (Fußballspieler, 1978) (* 1978), sierra-leonischer Fußballspieler
 Hassan Sesay (Fußballspieler, 1981) (* 1981), sierra-leonischer Fußballspieler
 Idrissa Sesay (* 1994), sierra-leonischer Fußballspieler
 Isha Sesay (* 1976), US-amerikanische Fernsehjournalistin
 Issa Sesay (* 1970), sierra-leonischer Rebellenführer
 John Sesay (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Mila Sesay (* 1987), sierra-leonischer Fußballspieler
 Muhawid Sesay (* 1984), sierra-leonischer Fußballspieler
 Ola Sesay (* 1979), sierra-leonische Leichtathletin
 Sallieu Sesay, US-amerikanischer Schauspieler
 Shiek Sesay (* 1979), sierra-leonischer Fußballspieler
 Sulaiman Sesay-Fullah (* 1991), sierra-leonischer Fußballspieler
 Yamusa Sesay, sierra-leonischer Fußballspieler